Union City kan avse:

 Union City, Connecticut 
 Union City, Kalifornien 
 Union City, Georgia 
 Union City, Indiana 
 Union City, Michigan 
 Union City, Montana
 Union City, New Jersey 
 Union City, Ohio 
 Union City, Oklahoma 
 Union City, Pennsylvania 
 Union City, Tennessee